Call the Midwife (Chamem a Parteira em Portugal) é uma série de televisão britânica criada por Heidi Thomas, baseada nas memórias de Jennifer Worth no leste de Londres em 1950. Foi transmitida pela BBC One e estreou em 15 de janeiro de 2012. Em Portugal, também é transmitida pelo AXN White e vai para o ar todos os domingos às 21h00.

Elenco

Elenco principal 
 Jessica Raine como Jenny Lee
 Miranda Hart como "Chummy" Browne (Camilla Fortescue-Cholmeley-Browne), depois "Chummy" Noakes.
 Jenny Agutter como Sister Julienne.
 Pam Ferris como Sister Evangelina.
 Judy Parfitt como Sister Monica Joan
 Helen George como Beatrix "Trixie" Franklin
 Bryony Hannah como Cynthia Miller
 Cliff Parisi como Fred (
 Laura Main como Sister Bernadette (depois Shelagh)
 Stephen McGann como Dr Patrick Turner
 Ben Caplan como PC Peter Noakes

Elenco recorrente 
 George Rainsford como James "Jimmy" Wilson
 Max Macmillan como Timothy Turner
 Dorothy Atkinson como Jane Sutton

Ligações externas 
 Página oficial 
 

Séries de televisão de drama médico do Reino Unido
Séries de televisão de drama médico da década de 2010
Séries de televisão de ficção histórica do Reino Unido
Séries de televisão de ficção histórica da década de 2010
Séries da BBC
Programas do AXN White
Programas de televisão do Reino Unido que estrearam em 2012
Programas de televisão em língua inglesa